Ikerasaarsuk bezeichnet:
 Ikerasaarsuk (Kangaatsiaq), Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sisimiut), Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasaarsuk (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Ilulissat), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Sallersuaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Tikeraq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Kangerluarsoralak) (Sandhullet), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Kanissut Nunaat), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Maniitsuarsuit), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Sammisup Tasersua), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Kanajormiut), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, bei Nanortalik, nördlich), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, bei Nanortalik, südlich), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Qeqertasussuk), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Sallia), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Oqaatsut), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Ukiivissat), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Arsuutaa) (Karsakken), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Kuannit), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Simiuttat), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Tama) (Isaløb), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Isaarutip Nunaa), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Timerput), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Qeqertarsuaq), Sund im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Avalia), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Nunaa), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasaarsuk (Sund, Sisuarissut), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland